Peace, Love, Death Metal (в пер. с англ. Мир, любовь, дэт-метал) — дебютный студийный альбом американской рок-группы Eagles of Death Metal, вышедший 23 марта 2004 года.

Об альбоме 

Распространением пластинки занимался независимый лейбл AntAcidAudio. Таким образом Peace, Love, Death Metal стал одним из немногих релизов в каталоге этой компании.

Основная часть материала Peace, Love, Death Metal была записана Джесси Хьюзом и Джошом Хомме. В то же время, в работе над пластинкой приняли участие Тим Ванхемел, Броди Даль, Ник Оливери, Ален Йоханнес и Наташа Шнайдер. В интервью MTV News Джош Хомме сообщил, что главную роль в процессе записи сыграл Джесси Хьюз и ответственность за тексты и композиции он взял полностью на себя.

Песни Peace, Love, Death Metal, после его выхода, получили некоторую популярность за пределами США во многом за счёт их использования в массмедиа. Так, например, композиция «I Only Want You» была использована в компьютерных играх Gran Turismo 4, Rock Band, в телесериале Близкие друзья и рекламе Windows 8.

Список композиций 
Слова и музыка написаны Джесси Хьюзом и Джошом Хомме, если не указано иное

Позиции в чартах

Примечания 

Дебютные альбомы 2004 года
Альбомы гаражного рока
Альбомы Eagles of Death Metal
Альбомы, спродюсированные Джошом Хоммом